Boston Tea Party má více významů:

 Bostonské pití čaje ( Boston Tea Party) – označení pro protest amerických kolonistů proti britskému impériu
 Boston Tea Party (politická strana) – americká politická strana
 Boston Tea Party (koncertní sál) – koncertní sál v Bostonu

Externí odkazy